Ploucquet ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Friedrich Ploucquet (1781–1844), Gründer der Heidenheimer Textilfabrik C. F. Ploucquet
 Gottfried Ploucquet (1716–1790), deutscher Philosoph und Logiker
 Hermann Ploucquet (1816–1878), Präparator am königlichen Naturalienkabinett in Stuttgart
 Wilhelm Gottfried Ploucquet (1744–1814), deutscher Arzt, Professor in Tübingen